Ramenki kan verwijzen naar een van de twee Moskouse onderwerpen:

 Ramenki (metrostation)
 Ramenki (stadsdistrict)